Bon Voyage! (1962), , comédia da Disney com Fred McMurray e Jane Wyman
 Bon Voyage (2003), drama francês com Isabelle Adjani e Gérard Depardieu
 Bon Voyage (2016), curta-metragem de produção turco-suíça
 Bon Voyage (1944), curta de propaganda aliada em francês filmado em 1944 e lançado em 1993, com direção de Alfred Hitchcock